Испастер (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 22,62 км². Население — 668 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бискайи